Gänseturm steht für:

 Gänseturm (Ebern) in Ebern, Bayern
 Gänseturm (Vordingborg) auf der Burg Vordingborg, Dänemark

Siehe auch:
 Gänsturm